Xu Chen (né en 1984), joueur chinois de badminton
Xu Chen (née en 1991), snowboardeuse chinoise